Crowfield – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Crowfield – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)